Lenna (immagine) – immagine nota nel campo dell'elaborazione digitale delle immagini
 Lenna (nome) – nome femminile
 Vanni Lenna – politico e architetto italiano

Geografia 

 Lenna – comune italiano
 Lenna (Stati Uniti d'America) – centro abitato dell'Oklahoma
 Lenna – antica denominazione di Länna, centro abitato della Svezia

Pagine correlate 

Lena